Дівін — молдавський бренді.

 Дівін — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край, Словаччина.
 Дівін — замок в центральній Словаччині.

 Кароль Дівін ( 1936) — чехословацький фігурист.

Див. також 
 Дівін